Auclair bezeichnet:

 Auclair (Québec), Gemeinde in Kanada

Auclair ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Auclair (1898–1969), französischer Automobilrennfahrer
 Claude Auclair (1943–1990), französischer Comiczeichner
 Georges Auclair (1920–2004), Journalist und Autor
 Jean Auclair (* 1946), französischer Politiker
 JP Auclair (1977–2014), kanadischer Extremsportler
 Marcelle Auclair (1899–1983), französische Journalistin und Autorin
 Michel Auclair (1922–1988), französischer Schauspieler
 Michèle Auclair (1924–2005), französische Geigerin und Violinprofessorin